Per Palazzo delle Nazioni si può intendere:

 Palazzo delle Nazioni a New York, sede principale dell'ONU, detto anche Palazzo di vetro
 Palazzo delle Nazioni a Ginevra, sede secondaria dell'ONU
 Palazzo delle Nazioni a Dušanbe, sede della presidenza della Repubblica del Tagikistan
 Palazzo delle Nazioni a Torino, oggi noto come Palazzo del Lavoro